Гео́ргий Селезнёв:
 
 Селезнёв, Георгий Никитович (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.